Никола́й Дми́триевич Чиндяйкин (род. 8 марта 1947, Чёрное, Уренский район Горьковской области, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, телеведущий; заслуженный артист РСФСР (1985), народный артист РФ (2013).

Биография 
Николай Дмитриевич Чиндяйкин родился 8 марта 1947 года в селе Чёрное Уренского района Горьковской области.

В 1959 году семья актёра переехала на Украину, в город Ворошиловск. Отсюда в 1964 году уезжает и поступает в Ростовское училище искусств.

После окончания в 1968 году училища работал в Ростовском ТЮЗе и Омском театре драмы. Затем после окончания в 1987 году режиссёрского факультета ГИТИСа начинает работу режиссёром, актёром и педагогом в «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева.

С 1989 года начинает сниматься в кино и в телесериалах.

В 1987 году был удостоен приза журнала «Театральная жизнь» за лучшую постановку сезона, а в 1997 году удостоен Национальной театральной премии «Золотая Маска».

С 1996 года преподаёт в Российской академии театрального искусства.

C 2008 года — актёр МХТ им. Чехова. В качестве приглашённого артиста играет в спектаклях Театра на Таганке. С сентября 2018 года — ведущий программы «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда».

Работы в театре 
Омский академический театр драмы (1973—1987)
 «Антоний и Клеопатра» (пьеса У. Шекспира)
 «Моя любовь на третьем курсе» (пьеса М. Шатрова)
 «Похожий на льва» (пьеса Р. Ибрагимбекова)
 «Четыре капли» (пьеса В. Розова)
 «Лошадь Пржевальского» (пьеса М. Шатрова)
 «Ночью без звёзд» (пьеса А. Штейна)
 «Всего три дня» (Н. Анкилова)
 «Преступление и наказание» (Ф. Достоевского)
 «Орфей спускается в ад» (Т. Уильямса)
 «Смерть Иоанна Грозного» (А. Толстого)
 «Любовь под вязами» (пьеса Ю. О’Нила)
 «Прощание в июне» (пьеса А.Вампилова);
 «Двое на качелях» (пьеса У. Гибсона)
 «Закон вечности» (Н. Думбадзе)
 «Вкус черешни» (А. Осецки)
 «Последний срок» (В. Распутина)
 «Нашествие» (Л. Леонова)
 «Бесприданница» (пьеса А. Н. Островского)
 «Наедине со всеми» (пьеса А. Гельмана)
 «Царская охота» (пьеса Л. Зорина)
 «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова
 «Царь Борис» (пьеса А. Толстого)
 «Привидения» (пьеса Г. Ибсена)
 «Солёная Падь» (пьеса С. Залыгина)
 «Добежать, отдышаться…» (пьеса Е.Чебалина)
 «Варлаам сын Захария» (пьеса Гаручава И., Хотяновского П.)
 «Мещане» (пьеса М. Горького)
 «Смотрите, кто пришел» (В. Арро)
 «Рядовые» (пьеса А. Дударева)
 «Проводим эксперимент» В. Черных и М. Захарова

Ростовский Академический Молодёжный Театр (бывший Ростовский ТЮЗ) (1968—1973)
 «Город на заре» по пьесе А. Арбузова
 «Эй ты, здравствуй» пьеса Г. Мамлина
 «Два товарища» по пьесе Войновича
 «Собака на сене» по пьесе Лопе Де Вега
 «А зори здесь тихие» по пьесе Б. Васильева
 «Апрель» по пьесе В. Осипова
 «Старший сын» А. Вампилова
 «Вишнёвый сад»

Фильмография 
  — Морской волк — Томас Магридж, кок
  — Маленький гигант большого секса — офицер
  — По прямой
  — Увидеть Париж и умереть — отец Люды
  — Немой свидетель — Владимир Пекарь, майор милиции
  — Дом — Асланбек Алишерович Рахметов, управдом
  — Музыка для декабря — Самойлов
  — Вино из одуванчиков — пьяный смотритель аттракционов
  — Мама, не горюй — Алексей Иванович, майор (роль озвучивал Александр Ильин)
  — День полнолуния — Слава
  — Кто, если не мы — начальник колонии
  — Незнакомое оружие, или Крестоносец 2 — прокурор
  — Женщин обижать не рекомендуется — Михаил, адвокат
  — Мама — главврач
  —  — Каменская — Эдуард Петрович Денисов, криминальный авторитет («Игра на чужом поле», «Убийца поневоле»)
  — Империя под ударом — Пётр Иванович Рачковский, вице-директор Департамента полиции
  — Маросейка, 12 («Ставок больше нет») — Григорий
  — Марш Турецкого (первый сезон) («Опасное хобби») — Виталий Александрович Бай
  — Москва — Слива
  — Нежный возраст — психоневролог
 — — Чёрная комната (киноальманах) — Николай Иванович, банкир (новелла «Бусидо»)
  — Клетка — Лукин
  — Львиная доля — Емельяныч, полковник ФСБ
  — Московские окна — Юрий Терехов
  — Под Полярной звездой — Стрижов
  — Я — кукла — начальник лагеря
 2000 — 2001 — Дальнобойщики (11-я серия «Побег») — Пиганов «Падре», криминальный авторитет
 — — Мужская работа — Аль-Саид (аллюзия на Бен Ладена)
  — В движении — Митягин
  — Антикиллер — Ларченков
  — Дневник камикадзе — Максим Кривошеин
  — Каменская 2 — Эдуард Петрович Денисов, криминальный авторитет («За всё надо платить»)
 2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Пуд золота — Никита Авдеевич, бывший адвокат, глава преступной группы.
  — Смотрящий вниз — Матвей Семёнович
  — Театральный роман — Рудольфи
  — Как бы не так — Стариков
  — Невеста по почте (Италия-США-РФ) — дядя Петя
  — Лучший город Земли — Юрий Терехов
  — Линии судьбы — Богданов
  —  — Парни из стали — Борис Рогов
  — Дети Арбата — Лаврентий Берия
 2004 — Парни из стали — Рог, тренер секции по боксу, глава криминальной ОПГ.
  — Диверсант — генерал-лейтенант Воронков
  — Кавалеры Морской Звезды — Кузьмин
  — Женщины в игре без правил — Борис Кулачёв
  — Молоды и счастливы — отец Анны
  — МУР есть МУР — Иван Васильевич, комиссар МУРа
  — Мы умрём вместе — папа Димы
  — На безымянной высоте (Россия, Беларусь) — Егоров
  — Парижская любовь Кости Гуманкова — торгонавт
  — Русское лекарство — Аркадий Константинович
  —  — Александровский сад — Варфоломеев
  — Бандитский Петербург. Фильм 7. «Передел» — Панкратов
  — Мама не горюй 2 — майор Алексей Иванович
  — Охотники за иконами —отец Никодим
  — Принцесса и нищий — Лев Александрович, генерал-лейтенант
  — Талисман любви — Гавриил Уваров
  — Умножающий печаль — Сафонов
  — Викинг — контр-адмирал Иван Митрофанович Куницын
  — Многоточие — Никодим Сергеевич, доктор
  — Оранжевое небо (, Украина) — Задуха-старший
  — Русское средство — Михалыч
  — Цветы для Снежной королевы
  — Артисты — Геннадий Дмитриевич
  — День гнева — Кривцов
  — Консервы
  — Платина — Якут (Владимир Борисович Ященко) «вор в законе»
  — Последняя репродукция — Лобник, профессор оптической физики
  — Сестрёнка — Альберт Боровский
  — Слуга государев — хозяин постоялого двора
  — Срочно в номер — Бурыгин (фильм «Игры без правил»)
  — Чаклун и Румба (Беларусь) — хирург Николай Дмитриевич
  — Главная улика (Россия, Украина) — Аркадий Ростовчин
  — Знахарь — полковник Согришин
  — Осенний детектив — Сан Саныч Кабаков
  — Стритрейсеры — Степанченко
  — Судебная колонка — Владимир Бондарев («Взрослые игры»)
  — Час Волкова 2 — Пётр Антонович Волков
  — Одна семья — Юрий Владимирович Скворцов, полковник ФСБ
  — Савва — Савва Мамонтов
  — Час Волкова 3 — Пётр Антонович Волков
  — Энигма — судмедэксперт
  — Час Волкова 4 — Пётр Антонович Волков
  — Час Волкова 5 — Пётр Антонович Волков
  — ППС 2 — Бугров, начальник РУВД, полковник
  —  — Нюхач — генерал Бондарев, начальник СБР
  — Чудо — Борис Александрович (новелла «Голоса»)
  — Год в Тоскане — Николай Александрович Фарбей, отец Глеба, Марины и Ани, олигарх
  — На рубеже. Ответный удар — Григорий Васильевич Шихтин, военный прокурор
  — Хорошие руки — Борис Владимирович Захаров, прокурор
  — Моя жизнь — футбольный тренер
  — Серебряный волк — Сергей Дмитриевич Ильин, генерал ФСБ

Роли в киножурнале Ералаш 
 2007 — выпуск 214, сюжет Двойка — директор школы

Книги 
 Не уймусь, не свихнусь, не оглохну. ISBN 978-5-94663-164-8

Награды 
 Приз журнала «Театральная жизнь»
 Национальная театральная премии «Золотая маска»

Личная жизнь 
Первая жена (1962—1967) — Наталья, с которой познакомился в Ростовском театральном училище, они вместе работали в местном ТЮЗе. У них дочь Анастасия.

Вторая жена — Татьяна Анатольевна Ожигова народная артистка РСФСР. Умерла в 1989 году от онкологической болезни. Впоследствии он издал книгу о Татьяне Ожиговой.

Третья жена — Раса фон Торнау (род. 1959) — актриса, режиссёр и педагог; член Союза театральных деятелей РФ. Баронесса из рода Торнау, известного с XII века, дочь Юргиса Торнау, заслуженного деятеля культуры.

Санкции 
В октябре 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, был внесён в санкционные списки Канады за «причастность в распространении российской дезинформации и пропаганды».

15 января 2023 года был внесён в санкционный список Украины.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Николая Чиндяйкина
 Николай Чиндяйкин в ruskino.ru

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Ростовский областной академический молодёжный театр
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Телеведущие канала «Звезда»
Педагоги ГИТИСа
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине